Work It Out – singolo dei Def Leppard del 1996
 Work It Out – singolo di Beyoncé del 2002
 Work It Out – singolo dei Jurassic 5 del 2006